Artoria peut faire référence à :

Biologie 
 Artoria, un genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Lycosidae.

Économie 
 Artoria, une entreprise de porcelaine de Limoges.